Maister ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Maister (* 1948), neuseeländischer Hockeyspieler und IOC-Mitglied
 Michael Josef Maister (1629–1696), Propst von Stift Pöllau in Österreich
 Rudolf Maister (1874–1934), slowenischer Dichter und Offizier
 Selwyn Maister (* 1946), neuseeländischer Hockeyspieler